Henry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Henry Township (Illinois)
 Henry Township (Fulton County, Indiana)
 Henry Township (Henry County, Indiana)
 Henry Township (Plymouth County, Iowa)
 Henry Township (Van Buren County, Iowa)
 Henry Township (Kansas)
 Henry Township (Missouri)
 Henry Township (North Dakota)
 Henry Township (Ohio)
 Henry Township (Okmulgee County, Oklahoma)
 Henry Township (Payne County, Oklahoma)
 Henry Township (Brown County, South Dakota)
 Henry Township (Codington County, South Dakota)